Степа́н Инноке́нтьевич Расторгу́ев (1864 — после 1908 гг.) — урядник Якутского казачьего полка.    

Участник последней Колымо-Индигирской экспедиции И. Д.Черского  (1891 - 1892) .   

Участник Русской полярной экспедиции (1900—1902 гг.) под руководством Э. В. Толля.

Его именем названы объекты в Северном Ледовитом океане:
 Гора Расторгуева
 Остров Расторгуева
 Пролив Расторгуева
 Также в период 1937—2005 гг. о. Колчака именовался как о. Расторгуева.

Литература 
 Масленников Борис. Морская карта рассказывает. — Москва, 1986. — С. 180.